Robert Knox – aktor
 Robert Knox – lekarz
 Robert Knox – żeglarz